Jacques Defermon des Chapelières (1752-1831), personnalité politique française, président de l'assemblée nationale et de la Convention, ministre d'état ;
 Jean-François Defermon (1765-1840), son fils, député de la Mayenne et préfet ;
 Jacques Defermon des Chapelières (1796-1870), son frère, député d'Ille-et-Vilaine ;
 Joseph Defermon des Chapelières (1800-1884), son frère, député de la Loire-Inférieure ;
 César-Auguste Ginoux-Defermon (1828-1889), député de la Loire-Inférieure ;
 Charles Ginoux-Defermon (1868-1938), son neveu, député de la Loire-Inférieure.